Jaroslaw Witalijowytsch Schmudenko (; ; * 24. September 1988 in Tscherkassy, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist ein ukrainischer Tischtennisspieler. Er nahm an zwölf Weltmeisterschaften, sechs Europameisterschaften und an den Olympischen Spielen 2012 teil.

Wegen des Krieges in der Ukraine floh Schmudenko 2022 mit seiner Ehefrau und den drei Kindern nach Deutschland und ließ sich in Düsseldorf nieder.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Jaroslaw Schmudenko in der Datenbank von sports-reference (englisch; archiviert)
 Jaroslaw Schmudenko auf olympedia.org (englisch)
 Jaroslaw Schmudenko auf olympia.org (englisch)
 Weltranglistenplatzierungen

Literatur 
 Florian Leidheiser: In Sicherheit, Zeitschrift tischtennis, 2023/3, Seite 22–24

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ukraine)
Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Europaspielen (Ukraine)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Universiadeteilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2011
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1988
Mann